Франсиско Рамирез има више значења:

 Франсиско Рамирез (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Рамирез (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику